Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1981 — четырнадцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Минске (СССР) с 2 апреля по 8 апреля 1981 года. Чемпионом Европы стала сборная СССР.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Австрия выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли с 15 по 21 марта 1981 года в румынском городе Меркуря-Чук.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Франция вышла в группу А, Венгрия выбыла в группу C

Группа C 
Матчи проходили в Бельгии и Нидерландах с 19 по 24 марта 1981 года.

Нидерланды вышли в группу В

Ссылки 
 Архив

1981
1981 год в хоккее
Спорт в Белоруссии в 1981 году
Международные соревнования по хоккею с шайбой в СССР
Международные спортивные соревнования в Минске
Апрель 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году
Чемпионаты Европы в СССР
Чемпионаты Европы в Белоруссии